Alexanderturm bezeichnet

 einen mittelalterlichen Turm im kreisfreien Mainz, Rheinland-Pfalz, siehe Alexanderturm (Mainz)
 einen Aussichtsturm auf dem Ringberg bei Ruhla, Thüringen, siehe Ringberg (Wartburgkreis)
 die Ruine eines Aussichtsturms auf dem Großen Kahlenberg im Bliesgau, Saarpfalz-Kreis, Saarland